De Euhadrosauria zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Euornithopoda.

In 1993 benoemden David Weishampel e.a. een klade Euhadrosauria maar gaven geen definitie. Alberto Prieto-Márquez verwierp in 2010 de naam omdat deze geen suffix heeft als voor een taxon met de rang van familie, maar dat wordt in feite toegestaan door artikel 29.2 van de ICZN. Daniel Madzia definieerde een nodusklade in 2020 als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Saurolophus osborni en Lambeosaurus lambei; en al diens afstammelingen. 

In 2021 definieerden Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een nodusklade Euhadrosauria als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Lambeosaurus lambei Parks, 1923 en Saurolophus osborni Brown, 1912, tenzij dit Hadrosaurus foulkii Leidy, 1858 omvat. In dat laatste geval is de groep namelijk identiek aan Hadrosauridae, welke naam dan prioriteit heeft. 

De groep bestaat uit middelgrote tot grote facultatief viervoetige planteneters uit het late Krijt van Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en wellicht Afrika. Ze hebben platte verbrede snuiten met hoornsnavels. Hun tandbatterijen zijn zeer complex. Het bestaan van de verwant Eotrachodon is een aanwijzing dat de groep zo oud kan zijn als het Santonien. De groep stierf uit aan het einde van het Krijt.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Weishampel D.B., Norman D.B. & Grigorescu D. 1993. "Telmatosaurus transsylvanicus from the late Cretaceous of Romania: the most basal hadrosaurid dinosaur". Palaeontology 36: 361–385
  2020. "Osteology, phylogenetic affinities and taxonomic status of the enigmatic late Maastrichtian ornithopod taxon Orthomerus dolloi (Dinosauria, Ornithischia)", Cretaceous Research Volume 108: 104334
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Euornithopoda